— японская фамилия и топоним.

 Фукуи — город в Японии
 Фукуи — префектура в Японии
 (6924) Фукуи — типичный астероид внешней части главного пояса.

Также вьетнамский топоним:
 Фукуи () — островной уезд, входящий в провинцию Биньтхуан.

Персоналии 
 Фукуи, Кэнъити (1918—1998) — японский химик, лауреат Нобелевской премии по химии.
 Фукуи, Макото (род. 1940) — японский пловец, призёр Олимпийских игр.
 Фукуи, Тайти (род. 2004) — японский футболист.
 Фукуи, Юкари  (род. 1982) — японская сэйю.